1-й Панамериканский чемпионат по международным шашкам среди мужчин прошёл 1 июня—3 июля в Парамарибо, Суринам под эгидой ФМЖД.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов 

Чемпионаты Америки по международным шашкам
1980 год в шашках
Спорт в Суринаме